Franciszek Kaczmarek (1860-1935) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, rolnik
 Franciszek Kaczmarek (1928-2015) – polski fizyk
 Franciszek Kaczmarek (zm. 1939) – polski żołnierz, st. sierż. piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych

Przypisy